Ел Тападо има више значења:

 Ел Тападо (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Тападо (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику